Ровное, ранее Карасан.
 Утёс (посёлок) (Карасан).
 Имение Карасан — парк, имение и санаторий вблизи пгт Партенит.